Giulio Maffeis (Gazzaniga, 1894 – Milaan, 1975) was een Italiaans componist en dirigent. 

Hij is de neef van Giulio Maffeis (1873-1937) en was dirigent van de Banda di musica di Casnigo (1925 tot 1929) en eveneens van de Corpo Musicale di Vertova tot het einde van de jaren dertig. Als componist schreef hij een groot aantal werken voor banda (harmonieorkest).

Composities

Werken voor banda (harmonieorkest) 
 1919 Allegro ricordo, mars
 1928 La vecchia banda, mars
 1932 Passo Campelli, mars
 1933 Tempi che corrono, mars
 1941 4 Agosto 1941, mars
 1947 25°, mazurka
 1947 È nato Renato, mars
 1947 Il 25 Dicembre, pastorale
 1947 Neve, wals
 1947 Tutto bene, mars
 1948 L'amica, mars
 1948 Speranza, mars
 1949 A passeggio, mars
 1949 Le campane, mars
 1949 S. Maria, processiemars
 1949 S. Rita, processiemars
 1950 Penna nera, mars
 1951 Natale 1951, pastorale
 1952 S. Gimignano, mars
 1953 Auguri, mars
 1953 Cesenatico, wals
 1953 Val Calcina, mars
 1954 Monte Salaroli, mars
 1955 Divertimento, mazurka
 1956 24 Maggio, mars
 1956 In viaggio di nozze..., mars
 1957 Arera, mars
 1957 Corpus Domini, mars
 1957 Gita in montagna, ouverture
 1958 Buon anno nuovo, mars
 1958 Fiordaliso, kleine fantasie
 1958 Gita a Montreux, mars
 1958 Nevesa, mars
 1958 S. Vito, mars
 1958 Vittoria, mars
 1959 Anna Maria, mars
 1959 Gita sul Grappa, mars
 1960 Primavera, potpourri
 1960 Selvino, mars
 1961 67°, mars
 1961 Allegria, mars
 1961 Allora ed ora, mazurka
 1961 Altino, mars
 1961 Andava in Egitto, mars
 1961 Buon anno, mars
 1961 Carovana, mars
 1961 È nato Albertino, mars
 1961 Luisa, mars
 1961 Tutti allegri, mars
 1962 1° Gennaio 1962, mars
 1962 Addio Marzo, mars
 1962 Allora sì, mars
 1962 Assunzione, mars
 1962 È nato Alfonso, mars
 1962 Fior d'aranico, potpourri 
 1962 Rosa, mars
 1962 Sul Lago Maggiore, mars
 1963 Alfonso, mars
 1963 Antonella, mars
 1963 Caleidoscopio, fantasie
 1963 Capricciosa, mazurka
 1963 Compleanno, Tempo gioioso
 1963 Divertimento per due Cornette, voor 2 kornetten en harmonieorkest
 1964 5° anno, wals
 1964 Appennino, mars
 1964 Gian Luca, mars
 1964 Gita e Breno, mars
 1964 Scherzo marciabile
 1964 Sono 70., mars
 1964 Sul Monte Sigaro, mars
 1965 71° comp
 1947 leanno, mars
 1965 Celina, mars
 1965 Lorenzino, mars
 1965 Mazurka
 1965 Natale - pastorale nr. 1
 1965 Silvia, mars
 1965 Villa Taiariol, mars
 1966 Bel Bambino, pastorale
 1966 Mili, pastorale
 1966 Monte Alben, mars
 1967 31 Gennaio 1967, mars
 1968 È nato Daniele, mars
 1968 La Taly, mars
 1968 Malcesine, mars
 1968 Primo sole, mars
 1968 S. Liberale, mars
 1968 Un tulipano, ouverture
 1969 Abano, mars
 1969 Adelaide, mars
 1969 Borgio Verezzi, mars
 1969 Finale Ligure, mars
 1969 Piccola Daniela, fantasie
 1969 Un gelsomino, fantasie
 1970 Aprica, potpourri
 1970 Vacanze estive, fantasie
 1971 La primula, fantasie
 1971 Piccola fantasia
 1972 Felice ritorno, fantasie
 1972 Giorno di festa, fantasie
 1972 Gita campestre, ouverture
 1972 Pasqua 1972, potpourri
 1974 Anno nuovo, mars
 1974 Lodoletta, mars
 1974 S. Carlo, fantasie
 1974 Salmezza, fantasie
 1975 31 Gennaio 1975, mars
 1975 Entrata, mars
 1975 Pasqualina, mars
 1975 S. Biagio, mars
 12.12.1912, mars
 Andante e Allegro, voor kornet en harmonieorkest - opgedragen aan zijn neef Angelo Maffeis
 La Carnia, mars
 Monte Misma, mars
 Piccola, mazurka

Bibliografie 
 Marino Anesa: Dizionario della musica italiana per banda - Biografie dei compositori e catalogo delle opere dal 1800 a oggi, Seconda edizione riveduta e ampliata: oltre 5000 compositori, in collaborazione con ABBM (Associazione Bande Bergamasche), 2004. 2 volumi, 1204 p.
 Marino Anesa: Dizionario della musica italian per banda, Primera edizione, 2 vols., 1993-1997.; 1036 p.; Vol. [1]. Biografie dei compositori e catalogo delle opere dal 1800 al 1945, Bergamo : Biblioteca Civica "Angelo Mai". - 1993. - 515 S.; Vol. [2]. Biografie dei compositori e catalogo delle opere dal 1800 ad oggi., Bergamo : Biblioteca Civica "Angelo Mai". - 1997. - 519 S.

Italiaans componist
Italiaans dirigent
20e-eeuws componist